III liga polska w piłce nożnej (1979/1980) – 28. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 114 drużyn (o jedną mniej niż w poprzednim sezonie) grających w 8 grupach. Do klasy okręgowej spadło łącznie 58 drużyn ponieważ w następnym sezonie liczba grup w III lidze została zmniejszona do 4.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 33 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 Stal Rzeszów została przeniesiona z grupy III

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Unia Racibórz została przeniesiona z grupy VI

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 Zastal Zielona Góra została przeniesiona z grupy VII i zmieniła nazwę na Lechia Zielona Góra
 Pafawag Wrocław zachował miejsce w III lidze, ponieważ przejął sekcję piłki nożnej od Odry Wrocław (spadkowicza z II ligi)

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

 Włókniarz Łódź wycofał się przed rozpoczęciem rundy wiosennej, a jego wyniki anulowano

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w polskim sporcie
1980 w polskim sporcie